Le Grand Prix moto des Amériques 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017.

Cette  du Grand Prix moto des Amériques s'est déroulée 21 au  sur le Circuit des Amériques.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 
La chute du pilote japonais Kaito Toba lors du  entraine la levée du drapeau rouge. La course est interrompue, et les pilotes repartiront pour 12 tours au lieu des 18 prévus. Sur les deux pilotes ayant chuté lors du , Bo Bendsneyder ne pourra pas repartir et Manuel Pagliani s'élancera de la voie des stands, en compagnie de Kaito Toba.

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2017
Sport au Texas en 2017
Sport en avril 2017
Sport aux États-Unis en avril 2017
Amer